L'appellation Campari Soda peut désigner :

Campari Soda : un apéritif italien unidose, prêt à consommer, créé en 1932.
 : titre d'une chanson, en 1977, du groupe suisse Taxi.
 Campari Soda : titre d'une chanson de l'album Louanges, en 1999, de Stephan Eicher.
 Campari Soda : tapis contemporain à motifs, (réinterprétation d'un dessin futuriste de Depero)  signé par Matteo Ragni.